Levice kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Levice, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

Slovakien 

 Okres Levice, distrikt, Nitra, 
 Levice, ort, Nitra, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Slovakienförgreningar